The Dream Syndicate – gruppo musicale e collettivo di artisti statunitense fondato negli anni 1960
 The Dream Syndicate – gruppo musicale statunitense fondato negli anni 1980